Aspach (Alto Reno)
 Aspach (Mosela)
 Aspach (Baden-Württemberg)
 Aspach (Turíngia)

Desambiguações de topônimos